Международный кинофестиваль «Братья Манаки» (макед. Меѓународен фестивал на филмската камера «Браќа Манаки») — крупнейший международный кинофестиваль Македонии, организованный Профессиональной киноасоциацией Македонии. Кинофорум операторского искусства носит имена основателей первой македонской киностудии Янаки и Милтона Манаки. В программу фестиваля входят самые новые фильмы, снятые на мировых киностудиях. Они борются за Золотую, Серебряную и Бронзовую Камеры 300, которые вручаются лучшим из них. Наряду с официальной, в рамках фестиваля проходит также конкурсная программа короткометражных фильмов, мастер—классы, семинары, дискуссионные сессии и представления.

История 
Международный кинофестиваль проводится ежегодно в городе Битола, в котором с 1905 года проживали первые кинооператоры на Балканах, братья Янаки и Милтон Манаки. Однажды Янаки приобрёл кинокамеру компании «Charles Urban Trading», это был 300 по счету экземпляр серии BIOSCOPE. Кинематограф на Балканах начался именно с этой камеры, которая впоследствии получила название «Камера 300», и поэтому главная премия кинофестиваля называется именно так.

Гости 
Фестиваль посетили многие известные люди из культурной, социальной и политической жизни, включая мировых кинозвезд: Майкла Йорка, Чарльза Дэнса, Викторию Абриль, Дэрил Ханну, Катрин Денев, Изабель Юппер, а также многих представителей политической и общественной жизни Македонии: президентов Македонии (Киро Глигорова, Бориса Трайковского, Бранко Црвенковского, Георге Иванова) и много других общественных деятелей.

Списки победителей 
На XIV фестивале в 1993 году были представлены официальные награды «Золотая, серебряная и бронзовая камера 300».

Золотая камера 300 
 1993 — Вилько Филач — Аризонськая мечта
 1994 — Жерард Симон — Луис, ребёнок короля
 1995 — Стефан Куллангер — Между двума годами
 1996 — Масао Накабори — Свет иллюзий
 1997 — Сергий Астахов — Брат
 1998 — Вальтер Карвальо — Центральный вокзал
 1999 — Яцек Петрицкий — Путешествие к Солнцу
 2000 — Андреас Хофер — Три жизни Риты
 2001 — Ришард Ленчевський — Последнее средство
 2002 — Вальтер Карвальо — Слева от Отца
 2003 — Кристофер Дойл — Герой и Барри Экройд — Сладкие шестнадцать
 2004 — Райнер Клауманн — Головой об стену
 2005 — Шу Ян Конг — Павич
 2006 — Стефан Фонтен — Моё сердце биться перестало
 2007 — Драган Маркович — Живой и мертвый и Яромир Шофр— Я обслуживал английского короля
 2008 — Родриго Прието — Вожделение
 2009 — Наташа Браер — Молоко скорби
 2010 — Марин Гшалахт — Женщины без мужчин
 2011 — Фред Келемен — Туринский конь
 2012 — Джоланта Дилевська — В темноте
 2013 — Кико де ла Рика — Белоснежка
 2014 — Валентин Васянович — Племя
 2015 — Маттиас Ердели — Сын Саула
 2016 — Яни—Петтери Пасси — Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
 2017 — Марсель Рев — Месяц Юпитера

Серебряная камера 300

Бронзовая камера 300

Золотая камера 300 за достижения в жизни 
 1996 — Милтон Манаки
 1997 — Людей Петковський и Бранко Михайловский
 1998 — Свен Нюквист
 1999 — Ежи Войчик
 2000 — Фредди Фрэнсис
 2001 — Мирослав Ондржичек и Анри Алекан
 2002 — Тонино Делли Колли
 2003 — Рауль Кутар
 2004 — Вадим Юсов
 2005 — Витторио Стораро
 2006 — Михаэль Балльхаус
 2007 — Анатолий Петрицкий
 2008 — Вальтер Карвальо
 2009 — Билли Уильямс и Питер Сушицкий
 2010 — Вилмош Жигмонд
 2011 — Данте Спинотти
 2012 — Лучано Товоли
 2013 — Хосе Луис Алькайне
 2014 — Крис Менгес
 2015 — Божидар-Бота Николик, Яромир Шофр, Ришард Ленчевський
 2016 — Роби Миллер, Джон Сел
 2017 — Джузеппе Ротунно и Пьер Ломм

Золотая камера 300 за особый вклад в мировое искусство 
 2002 — Робби Миллер
 2003 — Кристофер Дойл
 2006 — Чарльз Дэнс
 2007 — Бранко Лустиг
 2008 — Менахем Голан, Велько Булайич и Карен Шахназаров
 2009 — Виктория Абриль и Энтони Дод Мэнтл
 2010 — Дэрил Ханна и Роджер Пратт
 2011 — Бруно Делбонел и Мики Манойлович
 2012 — Кристиан Бергер и Катрин Денев
 2013 — Аньес Годар и Изабель Юппер
 2014 — Лука Бигацци и Жюльет Бинош
 2015 — Алексей Серебряков и Бруно Ганц
 2016 — Федон Папамайкл

Золотая камера 300 за лучший короткометражный фильм 
 2009 — Педро Пиес — Отряд смерти и Никола Болдук — Следующий этаж
 2010 — Тьери Годфро — Ранняя зима
 2011 — Хорхе Креспо — Коралл
 2012 — Васко Виана — Рафа
 2013 — Хосе Мартин Росет — Голос на заднем плане
 2014 — Константин-Миндия Есадзе — Динола
 2015 — Горан Наумовский — Вниз с неба
 2016 — Лука Коасин — Парк

Большая звезда Македонского кино 
 2013 — Кирилл Ценевский
 2014 — Милчо Манчевский
 2015 — Дарко Маркович
 2016 — Саймон Перри

Список директоров фестиваля 
До 1993 года фестиваль не имел директора, такая должность было введено в 1993 году.

 1993—1995: Борис Ноневский
 1995—1995: Горжан Тозия
 1996—1998: Делко Михайлов
 1998—2001: Владимир Атанасов
 2001—2009: Томе Салковский
 2009—2014: Лабина Митевская
 2015—2016: Димитар Николов
 2016-до сих пор: Благот Куновский

Примечания 

Кинофестивали по странам
Кинофестивали по годам